Bocairent kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bocairent (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Bocairent (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar